Aidan Zammit (1965) – compositore e arrangiatore maltese naturalizzato italiano
Alan Zammit (1960) – calciatore maltese, di ruolo portiere
Carmelo Zammit (1949) – vescovo e teologo maltese
Darrin Zammit Lupi (1968) – fotografo e giornalista maltese
Edmund Zammit (1966) – calciatore maltese
Francis Zammit Dimech (1954) – degli affari esteri di Malta dal 2008 al 2012
Frankie Zammit (1936) – calciatore maltese
Ivan Zammit (1972) – calciatore maltese
Joe Zammit (1941) – calciatore maltese
Kurt Zammit (1996) – calciatore maltese, di ruolo attaccante
Lou Zammit (1941) – scrittrice maltese
Louis Rees-Zammit (2001) –  rugbista a 15 internazionale per il Galles
Shona Zammit (1996) – calciatrice maltese
Themistocles Zammit (1864-1935) – archeologo, storico e accademico maltese